Вилово — название населённых пунктов.

 Вилово (Тверская область)
 Вилово (Сербия)